Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 101001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 sierpnia 1998 do 15 września 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

101001-101100

101101-101200

101201-101300

101301-101400

101401-101500

101501-101600

101601-101700

101701-101800

101801-101900

101901-102000

Przypisy 

Lista planetoid 101001-102000